2 miejscowości w Polsce: 
 Gorzeń – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Nakło nad Notecią 
 Gorzeń – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Szczutowo
 Gorzeń – wieś w woj. małopolskim, w pow. wadowickim

Zobacz też: Gorzeń Dolny, Gorzeń Górny